El término Escuela Cusqueña puede hacer referencia a:

 La Escuela cusqueña,  una escuela de pintura surgida en la ciudad del Cuzco durante la época virreinal.
 La Escuela Cusqueña, una generación de alumnos de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco que se agruparon en torno al regionalismo, el indigenismo y el descentralismo.